Richard Boone (acteur), een Amerikaans acteur
 Richard Boone (jazzmuzikant), een Amerikaans jazztrombonist en -zanger